Караченцов — фамилия.

 Караченцов, Николай Петрович (1944—2018) — советский и российский актёр, певец.

См. также

Примечания